Andrault ist der Familienname folgender Personen:
 
 Alexandre Andrault de Langeron (Alexandre-Louis Andrault, comte de Langeron; 1763–1831), General der Infanterie der russischen Armee französischer Herkunft
 Jean-Baptiste Louis Andrault (1677–1754), Marquis de Maulévrier-Langeron und Marschall von Frankreich